wina może odnosić się do:
 wina – w prawie karnym
 wina – na gruncie prawa cywilnego
 wina – instrument muzyczny
 wina – w filozofii: świadomość dokonanego zła
 wina – w religii: poczucie odpowiedzialności za czynione zło